Huta Szklana est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Huta Szklana.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Huta Szklana.

 dans la voïvodie de Silésie :
 du village de Huta Szklana.